Доњи Очауш (Блатница) је насељено мјесто у општини Теслић, Република Српска, БиХ.

Становништво

Види још 
 Општина Теслић

Референце

Извори 

 Савезни завод за статистику и евиденцију ФНРЈ и СФРЈ, попис становништва 1948, 1953, 1961, 1971, 1981. и 1991. године.

Општина Теслић
Насељена мјеста у Републици Српској
Википројект географија/Насеља у Босни и Херцеговини